Ерику́р-сюр-Тере́н, Ерікур-сюр-Терен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 30 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ерикур-сюр-Терен на сайті французького Національного інституту географії
 Ерикур-сюр-Терен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ерикур-сюр-Терен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза